Chesterfield kan syfta på:

 Chesterfield (cigarett) – ett cigarettmärke som marknadsförs av Philip Morris International

Personer 
 Earl av Chesterfield – en aristokratisk familj från Derbyshire, England
 Philip Stanhope, 4:e earl av Chesterfield (1694–1773), en brittisk statsman och författare

Geografi

Storbritannien 

 Chesterfield, Derbyshire, ort, England, 
 Chesterfield District, distrikt i Derbyshire, England,

USA 

 Chesterfield, Illinois, ort, Macoupin County, 
 Chesterfield, Missouri, ort, St. Louis County, 
 Chesterfield, South Carolina, countyhuvudort, Chesterfield County, 
 Chesterfield, Tennessee, ort, Henderson County, 
 Chesterfield, Indiana, ort, Madison County, 
 Chesterfield, Massachusetts, ort, Hampshire County, 
 Chesterfield, New Hampshire, ort, Cheshire County, 

Robotskapade USAförgreningar